Kaubi ist der Name folgender Orte in Estland:
 Dorf in der Landgemeinde Misso (Kreis Võru), siehe Kaubi (Misso)
 Dorf in der Landgemeinde Põdrala (Kreis Valga), siehe Kaubi (Põdrala)
 Dorf in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Kaubi (Saaremaa)